Col termine costruttore (dal tardo latino constructor) ci si riferisce in generale ad un soggetto impegnato nell'atto di costruire o di sovrintendere alla costruzione di qualcosa. Nello specifico può indicare:

 Costruttore – nel Medioevo, maestro di una corporazione, esperto nell'arte di costruire
 Costruttore – in informatica, procedura in uso nei linguaggi di programmazione orientata agli oggetti
 Costruttore – casa motociclistica
 Costruttore – casa automobilistica
 Costruttore ferroviario – azienda specializzata nella fabbricazione e nell'assemblaggio del materiale rotabile ferroviario
 Costruttore edilizio – imprenditore edile, impegnato cioè nell'edilizia
 Costruttore navale
 Costruttori – personaggi dei fumetti Marvel Comics